Peti Free ist ein deutschsprachiges Hip-Hop-Duo aus Köln, das aus den Rappern Supah Tuxho und Heliocopta besteht. Supah Tuxho ist darüber hinaus für die Produktionen verantwortlich. Der Name der Gruppe leitet sich von dem französischen Begriff „Petit frère“ („kleiner Bruder“) ab.

Werdegang 

Supah Tuxho wurde in der angolanischen Hauptstadt Luanda geboren. Dieser gründete Peti Free gemeinsam mit dem späteren Manager Monico sowie einem weiteren Rapper um die Jahrtausendwende in Leverkusen-Opladen. Durch Mr. Fuggs, dem älteren Bruder von Supah Tuxho, bekam das Trio die Möglichkeit, erste Konzerte zu spielen. Heliocopta gründete mit Per-Vers ebenfalls eine eigene Hip-Hop-Formation, die sich Peti Free anschloss. 2008 nahm die Gruppe am dritten Teil der DVD-Reihe Feuer über Deutschland teil. Es folgten Auftritte im Vorprogramm US-amerikanischer Rapper wie Ice Cube, Onyx, Busta Rhymes, Ghostface Killah und Dead Prez sowie als Vorgruppe von Chakuza und DJ Stickle. Nach einigen personellen Änderungen besteht Peti Free seit Ende 2012 aus den beiden Brüdern Supah Tuxho und Heliocopta. 2014 erschien das kostenlose Mixtape Ein Copta kommt selten mit vielen über das Label Tulson Recordz. Auf diesem treten Marvin Game, Dieser Morten, Mister Mex, Axl und Tatwaffe als Gastrapper auf. Neben dem Split-Video Ich hustle jeden Tag/Schweinegrippe erschienen Videos zu den Songs Nervoso und Oh mein Gott. Mitte Juni 2015 trat das Duo im Rahmen des Out4Fame-Festivals in Hünxe auf. Am 26. Juni folgte die Veröffentlichung der EP Zwei Brüder gegen die Welt. Die Lieder Meine Gang und Ich glaube nicht wurden als Videos umgesetzt. Ende Januar 2017 erschien ein Video zum Song Fertig, für das Peti Free die musikalische Grundlage des Stücks Ich bin fertig von Kool Savas’ Mixtape Essahdamus verwendet hatten. Das Musikvideo wurde vom Hip-Hop-Magazin Juice gedreht und veröffentlicht.

Rezeption 
Das Hip-Hop-Magazin Juice lobte die Musik Peti Frees als „klassischen Battlerap [mit einem] gehörigen Schuss Attitüde.“ Dabei werde deutlich, dass die beiden Brüder „wesentlich mehr vom düsteren Hardcore-Rap als vom glitzernden Mainstream-Pop“ beeinflusst worden seien.

Diskografie 

Sonstiges
 2016: Themistokles Rap (Frohes-Neues-Jahr exclusiv) (Freetrack)

Quellen

Weblinks 
 Homepage der Gruppe

Duo (Musik)
Hip-Hop-Gruppe
Deutsche Band